Bretzenheim ist der Name folgender Örtlichkeiten:

 Bretzenheim ist eine Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.
 Mainz-Bretzenheim ist ein Stadtteil der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, Mainz.
 Palais Bretzenheim ist ein Gebäude in Mannheim.

von Bretzenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Franz von Virmont (Ambrosius Franz Friedrich Christian Adalbert Graf von Virmont und Bretzenheim zu Neersen; * 1682 oder 1684; † 1744), Graf von Neersen

 Bretzenheim (Adelsgeschlecht), uneheliche Nachkommen des Kurfürsten Karl Theodor (1724–1799), darunter
 Caroline von Bretzenheim (Karoline Josepha von Bretzenheim; 1768–1786), durch Heirat Gräfin von Holnstein
 Karl August Friedrich Joseph von Bretzenheim (1768–1823), 1. Reichsfürst von und zu Bretzenheim 
 Eleonore von Bretzenheim (1771–1832), durch Heirat Gräfin zu Leiningen-Billigheim
 Friederike von Bretzenheim (1771–1816), von 1782 bis 1796 Fürstäbtissin des Kanonissenstifts Lindau